Muda se puede referir a: 
Muda (biología): renovación del exoesqueleto en algunos animales
Mudá, localidad de la Provincia de Palencia. Comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Película muda
Muda, práctica de ganadería trasterminante llevaba a entre las zonas de pastos de montaña y los fondos de los valles característica en la comarca de los Valles Pasiegos.
Muda, término referido al desperdicio en corrientes de administración japonesas.
Letra muda: la que no se pronuncia
Muda de la voz: fase de la adolescencia en la cual la voz de las personas cambia notablemente.